Hubbard steht für:
 Hubbard (Familienname), dort auch Namensträger
 Hubbard-Gletscher in Kanada
 Hubbard, Fährschiff des Alaska Marine Highway Systems, siehe Alaska-Klasse (2019)
 (4331) Hubbard, Asteroid des Hauptgürtels
 C/1961 O1 (Wilson-Hubbard), langperiodischer Komet
 Hubbard-Modell, Näherungsmethode der Festkörperphysik
 Hubbard’s Motor & Engineering Company Ltd., britischer Hersteller von Automobilen
 Hubbard Township
 Hubbard Lake
 Mount Hubbard

Hubbard ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Hubbard (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Hubbard (Alabama)
 Hubbard (Arkansas)
 Hubbard (Illinois)
 Hubbard (Indiana)
 Hubbard (Iowa)
 Hubbard (Maryland)
 Hubbard (Minnesota)
 Hubbard (Mississippi)
 Hubbard (Missouri)
 Hubbard (Nebraska)
 Hubbard (New Hampshire)
 Hubbard (Ohio)
 Hubbard (Oregon)
 Hubbard (Tennessee)
 Hubbard (Hill County, Texas)
 Hubbard (Bowie County, Texas)
 Hubbard (Town, Dodge County), Town(ship) in Wisconsin
 Hubbard (Town, Rusk County), Town(ship) in Wisconsin
 Hubbard Woods (Illinois)
 Hubbard County (Minnesota)

Siehe auch:
 Hubbert